EADA son las iniciales de:
 Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, una unidad del Ejército del Aire de España;
 Escuela de Alta Dirección y Administración, una escuela de negocios de Barcelona (España).